Нукшоара () — комуна в Румунії, у повіті Арджеш.
 Нукшоара () — село в Румунії, у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Нукшоара.
 Нукшоара () — село в Румунії, у повіті Хунедоара. Входить до складу комуни Селашу-де-Сус.